Чимоне — итальянский топоним:

 Чимоне — коммуна в области Трентино-Альто-Адидже, Италия;
 Чимоне — гора в области Эмилия-Романья, Италия (высшая точка Северный Апеннин).